Кубок Футбольної ліги 1999–2000 — 40-й розіграш Кубка Футбольної ліги. Змагання проводилось за системою «плей-оф» серед 92 найкращих клубів Англії та Уельсу. Титул втретє у своїй історії здобув Лестер Сіті.

Календар

Перший раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/24 серпня 1999

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/25 серпня 1999

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11/24 серпня 1999

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|17/24 серпня 1999

|}

Другий раунд 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/21 вересня 1999

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14/22 вересня 1999

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/21 вересня 1999

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15/22 вересня 1999

|}

1/16 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 жовтня 1999

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|13 жовтня 1999

|}

1/8 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 листопада 1999

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1 грудня 1999

|}

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|14 грудня 1999

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|15 грудня 1999

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 січня 2000

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12/26 січня 2000

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|25 січня/1 лютого 2000

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Футбольної ліги на rsssf  
 Кубок Футбольної ліги на soccerbase 

1999–2000
1999 у футболі
2000 у футболі
1999 в англійському спорті
2000 в англійському спорті